Поплаво́к — устройство/приспособление, обладающее плавучестью и подъёмной силой в погруженном состоянии в жидкость или какой либо газ.

Техника 
 Поплавок опорный — плавающая опора гидросамолётов, наплавных мостов, плавучих кранов и другой техники.
 Поплавок Полянского (мешок Илошина) — надувное устройство, входившее в стандартное обмундирование русской армии времён первой и частично второй мировой войны. Предназначалось для осуществления переправы одиночных бойцов, сборки плотов, паромов и лёгких наплавных мостов.
 Поплавок (бакен) — плавучий знак, устанавливаемый на якоре для обозначения навигационных опасностей на пути следования судов или для ограждения фарватеров.
 Поплавок рыболовный — приспособление используемое для рыбной ловли.
 Поплавок гидрометрический — устройство для измерения скорости течения или колебания уровня водоёма (например, в мареографе);
 Поплавок регулирующий — устройство для привода в действие запорных клапанов и других устройств в зависимости от уровня жидкости (в поплавковой камере карбюратора, в водопроводной сети и т. п.)
 Поплавок — приспособление, применяемое для определения интенсивности газообразования в жидких средах за единицу времени (при условии стабильности температуры и давления).

Биология 
 Поплавок — род грибов семейства Мухоморовые. Представители рода встречаются в различных типах лесов, известны на всех континентах, кроме Антарктиды.

Микробиология 
 Поплавок — приспособление, помещаемое в жидкую питательную среду при культивировании микроорганизмов (чаще анаэробных) с целью определения интенсивности газообразования, а также определения газового состава продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Чаще всего это прозрачная полая трубка, один конец которой запаян. Для определения объёма газов, поплавок предварительно градуируют при помощи весов. Устанавливается заполненным жидкой средой, запаянным концом вверх.

Топонимы 
 Поплавок — водоём в Октябрьском районе Калининграда.
 Поплавок () — озеро на Кольцевом бульваре в Ереване

Прочее 
 «Поплавок» — прозвище нагрудного знака ВУЗов ВС СССР, за свою кривую форму.
 «Поплавок» — прозвище заведения общественного питания (кафе), устроенного на водоёме на барже или на сваях.